Ibestad (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Ibestad (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente